Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Croatia Open Umag 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Urugayec Pablo Cuevas, který se rozhodl startovat na paralelně probíhajícím Swedish Open 2015, do něhož nastoupil také v roli obhájce trofeje.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal portugalského hráče Joãa Sousu po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak, po květnové triumfu na Open de Nice Côte d’Azur 2015, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2015